Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Philippe :
 l'ancienne cathédrale Saint-Philippe et actuelle mosquée Ketchaoua à Alger en Algérie ;
 la cathédrale Saint-Philippe de San Felipe au Chili ;
 la cathédrale Saint-Philippe d’Atlanta aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Philippe de Birmingham au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

Philippe
~